Império Acádio — antiga nação do Oriente Médio
 Acádia (cidade) — capital do Império Acádio
 Assíria — região histórica, geograficamente análoga à Acádia
 Acádia (América) — antiga designação de parte da América do Norte
 Association for Computer Aided Design In Architecture (ACADIA)

Ver também 
 Língua acádia — falada na antiga Mesopotâmia

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos